«28 Мая» () — узловая станция первой (Красной) линии Бакинского метрополитена, от перрона которой поезда метро следуют в четырёх направлениях: к станциям «Ичери Шехер», «Дарнагюль», в одну сторону и в другую: «Бакмил» и «Ази Асланов». Также, со станции «28 Мая» осуществляется пересадка на станцию «Джаффар Джаббарлы», откуда отправляются поезда до станции «Шах Исмаил Хатаи». Изначально она называлась «28 Апреля», так как 28 апреля 1920 года в Азербайджане была установлена Советская власть. Однако времена изменились, и с 1992 года в Азербайджане 28 мая начали отмечать День Республики, в связи с чем название, напоминающее о советском прошлом, было заменено на «28 Мая». Совпадение это или нет, но достаточно оказалось переименовать только буквы, цифры остались прежними.

Характеристика 
Станция открыта 6 ноября 1967 года в составе первой очереди «Ичери Шехер» — «Нариман Нариманов». Она вписывается в общий архитектурный ансамбль с железнодорожным вокзалом и площадью. Эта станция является как бы «воротами города», почти каждый приезжий начинает с неё знакомство с городом. На фасаде станции оригинальное панно, рассказывающее о развитии транспорта — «от колеса до ракеты». У входной арки, по одну сторону — эмблема из чеканного металла: три руки, сжатые в крепком рукопожатии, символ братства закавказских республик, а по другую сторону — ключ города. В центральном зале, на торцевой стене раньше был изображён стилизованный герб города: морская волна и три факела, сейчас его заменило мозаичное панно с изображением азербайджанского писателя, одного из создателей Азербайджанской Демократической Республики (1918—1920) — Мамеда Эмина Расулзаде, на фоне азербайджанского триколора. Над изображением написано: «Однажды вознесшийся флаг уже никогда не опустится». Пол станции выложен красным гранитом с чёрным рисунком, это создаёт впечатление национального ковра. Пилоны и стены тоннеля у перрона облицованы бело-голубым уральским мрамором «Уфалей», который в сочетании с красно-чёрным гранитом пола создаёт ощущение простора и лёгкости. 30 декабря 1993 на станции был открыт второй выход в город и переход на станцию «Джафар Джаббарлы». В комплекс второго выхода станции метро «28 Мая» входят построенные в современном архитектурном стиле вестибюль и подземный переход.

Основная цель проекта заключается в том, чтобы, отделив линию «Шах Исмаил Хатаи» — «Дарнагюль» от линии «Ичери Шехер» — «Ази Асланов», организовать нормальную эксплуатацию обоих маршрутов. Длина нового наклонного хода до станции «28 Мая» составляет 167 метров.

Примечания

Ссылки 
 Станция на сайте «Мир метро» 

Станции Бакинского метрополитена
Пилонные станции
Станции метрополитена, построенные в 1967 году